Rak peut désigner :

Titre 

 Rak, film du réalisateur Charles Belmont, sorti en 1972 ;

Patronyme 

 Alessandro Rak (né en 1977), réalisateur italien et auteur de bandes dessinées ;
 Paweł Rak (1980-), sportif et rappeur polonais ;
 Štěpán Rak (né en 1945), compositeur et guitariste tchèque ;

Code 
 RAK, Code AITA de l'Aéroport de Marrakech - Menara ;

Divers 
 RAK Records, label indépendant britannique fondé en 1969 par le producteur Mickie Most ;
 Studios RAK, studios d'enregistrement situés à Londres.
Patronyme polonais
Patronyme tchèque
Code